Shot in the Dark est un album de Laurent Garnier, paru en 1994.

Titres

LP 
La version vinyle est un double LP :

CD

Voir aussi

Liens internes 
 Laurent Garnier

Liens externes

Références 

Album de Laurent Garnier
Album musical sorti en 1994